Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Dickson e Cássio Motta che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Belus Prajoux 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Mark Dickson /  Cássio Motta (Campioni)
 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (finale)
 Andrés Gómez /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

 Tian Viljoen /  Danie Visser (quarti di finale)
 Stanislav Birner /  Craig A. Miller (quarti di finale)
 Eddie Edwards /  Robbie Venter (primo turno)
 Brad Drewett /  John McCurdy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1983